NCB Naturalis (Nederlands Centrum voor Biodiversiteit)
Nederlands Centrum Buitenlanders
Noordbrabantse Christelijke Boerenbond